Stefan Neuberger ist der Name folgender Personen:

* Stefan Neuberger (Rennfahrer) (* 1958), deutscher Automobilrennfahrer
 Stefan Neuberger (Kameramann) (* 1983), deutscher Kameramann und Filmregisseur